Русско-польские войны — ряд войн между Киевской Русью, затем Русским государством, Российской империей, РСФСР, СССР с одной стороны и Польшей, Речью Посполитой, Герцогством Варшавским, Царством Польским с другой.

Таблица войн

Ранний период

Конфликты Киевской Руси с польскими княжествами и королевством 

В 981 году летопись отмечает первое столкновение Киевской Руси с Польшей. Владимир Святославич захватил червенские города. Галицко-Волынская летопись, повествующая под 1229 годом об участии Романовичей в польской междоусобице, отмечает, что так далеко в Польшу заходил только Владимир Святославич.

В 1018 году Святополк Владимирович вернул червенские города Болеславу I за помощь в отвоевании Киева у Ярослава Мудрого.

Совместный поход против Польши князей Мстислава и Ярослава (Мудрого) Владимировичей в 1030—1031 гг. оказался победоносным, и Червонная Русь присоединилась к Руси Киевской. Было взято Гнезно — столица Польши и «из руки» на польский престол посажен старший брат Мешко — Бесприм. Ярослав основал в Червонной Руси между Саном и Бугом новый город — Ярослав.

В 1069 году изгнанный из Киева Изяслав Ярославич получил помощь от Болеслава II против Всеслава Брячиславича. В 1076 году Владимир Мономах и Олег Святославич ходили на помощь полякам против чехов, а в 1077 году Изяслав Ярославич вновь с польской помощью выступал на Русь и заключил мир с младшим братом Всеволодом на Волыни.

Между 1069 и 1073 поляки сожгли Берестье.

В 1092 году Василько Ростиславич ходил на Польшу с половцами.

Во время борьбы на Руси за западные волости поляки вначале были наняты Давыдом Игоревичем против Святополка киевского, но тот заплатил бо́льшую цену.

В 1122 году Володарь Ростиславич ходил на поляков и попал в плен. В 1123 году поляки с венграми и Ростиславичами неудачно помогали Ярославу Святополчичу вернуть Владимир-Волынский.

Участие поляков в междоусобицах 

В период борьбы Изяслава Мстиславича с Юрием Долгоруким в середине XII века поляки вместе с венграми помогали Изяславу против суздальцев и галичан.

В конце XII века образовался альянс Романа Мстиславича волынского с поляками. Роман помог Казимировичам против их внутриполитических противников, а они ему помогли овладеть Галичем (1199). Однако, в при Завихосте Роман был убит (1205).

В ходе последовавшей затем войне за объединение Галицко-Волынского княжества поляки, как правило, в периоды военно-политического единства Галича с Волынью выступали вместе с венграми против них, в периоды занятия Галича и Волыни представителями разных княжеских группировок — в союзе с волынскими князьями. Лешек Белый пытался вернуть Польше червенские грады за помощь одним претендентам на волынский престол против других, но в итоге безуспешно.
 1208 — Лешек Белый вернул волынским Изяславичам Владимир.
 1213 — Лешек Белый с волынскими князьями совершил набег на окрестности Галича.
 1214 — Лешек Белый в исполнение Спишского соглашения посадил Даниила Романовича во Владимире.
 1220/21 — Лешек Белый отвлекал войска Даниила от соединения с Мстиславом Удатным против венгров.
 1224/25 — Лешек Белый дважды выступал в поддержку Даниила Романовича против Мстислава Удатного и Александра белзского.
 1228 — поляки ходили с Даниилом и Александром на Киев.
 1229 — Даниил Романович ходил с Конрадом Мазовецким на Калиш.

Польско-галицкие войны в период монгольского ига 

В 1279 году умер без наследников краковский князь Болеслав V Стыдливый, и Лев Данилович предъявил свои права на краковский престол. Польская же знать не приняла его и избрала Лешека Чёрного. Лев с родственниками осадили Сандомир, но затем после рассредоточения войск на грабёж территории были понесены тяжёлые потери. В 1281 году Лешек провёл ответный поход на Перевореск, а берестяне отбили мелкий польский набег. В том же году Владимир Василькович поддержал польского князя Конрада против его брата Болеслава.

В 1282 году во время сборов русских князей с Ногаем и Телебугой на венгров Болеслав атаковал окрестности Щекарёва. Тогда Лев и Владимир собрались с литвой в Берестье и атаковали окрестности Вышгорода и Люблина, взяли Сохачёв.

В 1283 году Телебуга с русскими князьями ходил через Завихост к Сандомиру, разорив волынскую землю на пути в Польшу, а львовскую — на обратном пути, а Ногай ходил на Краков.

В 1287 году русские князья с Телебугой и Алгуем ходили в Польшу.

В 1340 году польский король Казимир III захватил Перемышль, а в 1349 — Львов.

Ливонская война 

Ливонская война началась с нападения Русского царства на Ливонию в январе 1558 года. На первом этапе войны русские войска достигли значительных успехов, завоевав Нарву, Дерпт и целый ряд других городов и замков. В 1561 году по Виленским договорам Ливонская конфедерация была ликвидирована, часть её территории преобразовывалась в вассальное по отношению к Великому княжеству Литовскому герцогство Курляндия и Семигалия, другая же непосредственно вошла в состав Великого княжества Литовского.

С этого времени война приобрела в основном характер противостояния Русского царства и Великого княжества Литовского и велась преимущественно на территории последнего. В 1563 году русским войском был взят Полоцк, но развить успех не удалось, так как в 1564 году русское войско потерпело поражение в битве при Чашниках. Вскоре после этого была введена опричнина (1565—1572). В 1569 году Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в единую Речь Посполитую.

Вслед за неудачной осадой Ревеля русскими войсками (1577 год) войска Речи Посполитой вернули Полоцк и неудачно осаждали Псков. Шведы взяли Нарву и безуспешно осаждали Орешек.

Война закончилась подписанием Ям-Запольского (1582 год) и Плюсского (1583 год) перемирий. Россия лишалась всех завоеваний, сделанных в результате войны, а также земель на границе с Речью Посполитой и приморских балтийских городов (Копорья, Яма, Ивангорода). Территория бывшей Ливонской конфедерации оказалась разделена между Речью Посполитой, Швецией и Данией.

Русско-польская война 1609—1618 

В смутное время, начавшееся после смерти Бориса Годунова, польские войска вторгались в Россию первоначально под предлогом оказания помощи самозванцам, а потом с прямо высказанной целью покорить Русское государство. Воспользовавшись предложением некоторых бояр поставить на царство в Москве польского королевича Владислава, Сигизмунд III (великий князь литовский и король польский), в сентябре 1609 г. двинулся к Смоленску и осадил этот город, в котором находилось до 4000 войска, под начальством Шеина. Вышедшее весной 1610 г. на выручку Смоленска русское войско, под начальством князя Димитрия Шуйского, было на пути атаковано и разбито у деревни Клушиной польскими войсками гетмана Жолкевского, главным образом вследствие измены наемных шведов Делагарди и дурного предводительства плохо обученным ополчением.

После этого Жолкевский двинулся к Москве; боярская дума вступила в переговоры с королём, соглашаясь признать своим царём Владислава, на условиях сохранения самостоятельности московского престола и принятия Владиславом православия. В ночь с 20 на 21 сентября Жолкевский занял Москву. Смоленск также был взят, после 1½-годичной осады, вследствие измены перебежчика, указавшего врагу слабое место в стене. Между тем Сигизмунд, не соглашаясь на воцарение Владислава, предъявил свои права на всю Русь и послал для занятия городов отряды поляков. Именно это соединило в тяжёлую минуту всех русских людей, для освобождения государства от поляков и других врагов.

В 1611 г. двинулось к Москве казацкое ополчение и оттеснило поляков в Кремль, а в августе 1612 г. появилось у Москвы нижегородское ополчение под начальством Пожарского; 22 и 24 августа были разбиты польские подкрепления, шедшие к Москве под начальством Ходкевича, который вынужден был отступить по смоленской дороге. Последствием победы Пожарского была сдача в плен поляков, находившихся в Кремле. В 1613 г. были взяты обратно Дорогобуж, Вязьма, Белый и др., но попытка взять Смоленск окончилась неудачей; шайки поляков, украинских казаков и литовских людей грабили Украину и Северскую область.

В 1617 г. двинулся на Москву с 11 000 войском королевич Владислав, всё ещё предъявлявший притязания на московский престол. Поляки заняли Дорогобуж, Вязьму, но в Калужской и Тверской областях одерживали верх русские войска. В 1618 г. поляки безуспешно старались овладеть Можайском, после чего двинулись на Москву, где к ним присоединились украинские казаки под начальством Сагайдачного. 1 октября был предпринят штурм Москвы, который был отбит; после столь же неудачного нападения на Троице-Сергиевскую лавру, Владислав вступил с русскими в переговоры, которые привели к заключению Деулинского перемирия, на 14½ лет; полякам были уступлены Смоленская, Черниговская и Северская области, но Владислав не отказался от своих притязаний на московский престол.

Поход Михаила Фёдоровича 

В 1632 г. Михаил Фёдорович вновь объявил Польше войну, пользуясь ослаблением её, вследствие внутренних смут при избрании нового короля: целью войны было возвращение Смоленска и областей, утраченных по Деулинскому перемирию. Первоначальные действия русских были удачны: Дорогобуж, Белый, Новгород-Северск и др. города сдались, боярин Шеин и окольничий Измайлов обложили Смоленск; затянувшаяся осада ослабила гарнизон, который уже готов был сдаться, когда на выручку городу прибыл вновь избранный король Владислав. В то же время на южную Слобожанщину вторглись малороссийские казаки и татары; многие уроженцы Слободской Украины оставили русский стан и поспешили на защиту своих поместий. Король сильно оттеснил русских, отрезал их от Москвы и взял Дорогобуж, бывший складочным местом запасов для русского войска. Шеин заперся в лагере в ожидании прибытия из Москвы подкреплений, и вскоре начал терпеть недостаток в продовольствии. Потерпев значительный урон от неприятельских батарей и после неудачной атаки, Шеин на исходе 1633 г. вступил в переговоры с королём, сдал почти всю свою артиллерию (123 пушки) и много оружия и отступил к Москве с оставшимися у него войсками (до 8000 из 32 000). По прибытии в Москву, Шеин и Измайлов были казнены, а другие воеводы подверглись более или менее тяжким наказаниям. Из-под Смоленска Владислав отправился к Белому, но осада этого города была неудачна. Когда в начале 1634 г. турецкое войско начало приближаться к польским границам, Владислав предложил начать переговоры о мире, который и был заключён в Поляновке (см. Поляновский мир).

Русско-польская война 1654—1667 

Присоединение Малороссии к России в январе 1654 года послужило поводом к войне с Польшей при Алексее Михайловиче. Отряды Алексия Трубецкого, Шеина и Хованского отбросили польско-литовские отряды и с боями заняли Рославль, Мстиславль, Белый, Невель, Полоцк; передовые отряды главных сил взяли Дорогобуж, а затем царь подошёл к Смоленску и приступил к его осаде. В это же время были заняты Дисна и Друя; в Мстиславском воеводстве Трубецкой отбросил неприятеля за Днепр, а в августе Золотаренко занял Гомель, Черск, Пропойск и у Нового Быхова стал на Днепре. Литовский гетман Радзивил был разбит у Гомеля и у Орши. Среди белорусского населения начало явно обнаруживаться тяготение к Москве, выразившееся в добровольной сдаче Могилёва и в формировании особого отряда из жителей Могилёва для совместных действий с русскими войсками. К этому времени сдался, после трёхмесячной осады, Смоленск, и был занят Витебск. Дальнейшее наступление русских войск вглубь Белоруссии приостановилось, главным образом, вследствие отъезда из армии Алексея Михайловича и несогласий среди воевод. Богдан Хмельницкий, со своей стороны, действовал медленно и несогласно с царскими воеводами; обнаружились даже сношения высшего малороссийского духовенства с польским правительством. В 1655 году поляки перешли в Литве в наступление, но без успеха. В 1656 году на театре войны вновь появился царь Алексей Михайлович; Гонсевский и Радзивилл сняли осаду с Могилёва и были разбиты под Толочином (у Орши). Московские войска заняли без боя Свислочь и Минск, подошли в конце июля к Вильно, вновь разбили здесь поляков и овладели столицей Литвы; в скором времени были заняты Ковно и Гродно, а вблизи Бреста литовский гетман Сапега был разбит отрядом Урусова. В это же время отряд князя Волконского был направлен на судах из Киева вверх по Днепру и далее по Припяти; этот отряд разбил литовские войска в Полесье и занял с боя город Пинск. Хмельницкий разбил Потоцкого у Гродска и вместе с воеводой Бутурлиным занял Люблин. В один поход Алексей Михайлович временно овладел почти всеми землями Великого княжества Литовского; это было первое наступательное движение русского оружия на запад со времени прекращения энергической деятельности князей доудельного периода.

Успехи русского оружия в Литве вызвали войну Москвы со шведским королём Карлом X, который также предъявил притязания на Литву и Белую Русь (см. Русско-шведские войны). Переговоры с польскими уполномоченными, при посредстве послов римского императора, были безуспешны, так как Алексей Михайлович желал быть избранным в наследники польской короны. В начале 1658 года военные действия вновь открылись: отряды Сапеги и Гонсевского были разбиты Долгоруким; на юге украинский гетман Выговский, перешедший на сторону поляков, был отбит от Киева Шереметевым. В 1659 году Трубецкой осадил Конотоп, но должен был отступить. Тяготевшие к Москве украинские казаки выбрали нового гетмана, Юрия Хмельницкого; Выговский отступил к Чигирину и здесь был разбит. В следующем году поляки, заключив мир со шведами, направили все силы на борьбу с Москвой и перешли в наступление: Сапега разбил Хованского у Полонного, Потоцкий — Шереметева у Чуднова. В 1661 году король взял Гродно и осадил Вильно; московские войска, под начальством Долгорукого, были разбиты у деревни Глубокого Чарнецким, после чего Вильно, несмотря на героическое сопротивление князя Мышецкого, пал; города Литвы постепенно стали переходить обратно в руки поляков. Осенью 1663 года польский король Ян Казимир вступил в заднепровскую Малороссию, отпавшую от Москвы, а затем перешёл на левый берег Днепра, где ему сдались многие города, но под Глуховым королевское войско было разбито. Война продолжалась без значительных результатов, до 1666 года, когда уполномоченные обеих сторон съехались в деревню Андрусово для переговоров. В 1667 году было заключено перемирие на 13½ лет: Россия получила левобережную Малороссию, Смоленск и Северские земли и во временное владение — Киев, с ближайшими окрестностями.

В 1686 году был заключён между Москвой и Польшей мир, получивший название «вечного»; король Ян III Собеский закрепил за Россией навсегда Киев и все приобретения её по андрусовскому договору.

Войны XVIII века 

Войны, ведённые Россией в Польше в XVIII веке, имели целью исключительно вмешательство во внутренние дела разрушавшейся Польши. Таковы действия русских войск в пользу короля Августа II против Станислава Лещинского при Петре Великом и в пользу Августа III — при Анне Иоанновне. В 1733—1735 годах Россия участвовала в Войне за польское наследство, на стороне Австрии и Саксонии, против Франции и поддерживаемого ей Станислава Лещинского. В результате войны польским королём стал Август III, что означало политическую победу России. 

После смерти Августа III (1763) Екатерина II, покровительствуя Станиславу Понятовскому, послала в Варшаву войска, которые заняли город, после чего Понятовский был избран королём. Русский посол князь Н. В. Репнин потребовал предоставления диссидентам права занимать должности и выбирать депутатов на сейм. Когда созванный в 1767 г. сейм разошёлся, не постановив решения, императрица объявила, что берёт диссидентов под свою защиту, после чего последние составили конфедерацию для вооружённого отстаивания своих прав.

Созванный в том же году второй сейм, устрашённый действиями Репнина, арестовавшего главарей оппозиции, решил восстановить права диссидентов и признал за Россией гарантию основных законов государства, что фактически превращало Речь Посполитую в протекторат России. Такое положение дел возбудило всеобщее неудовольствие; предводители недовольных составили конфедерацию в Баре (в 1768 г.) и объявили постановления сейма незаконными. Во главе движения стали Красинский, Пулавский и Потоцкий. Понятовский обратился за помощью к Екатерине. Плохо вооружённые толпы конфедератов разбегались перед регулярными войсками, но потом вновь собирались в других местах. Конфедераты обратились за помощью к Турции и Франции; последняя убедила Турцию объявить войну России (1768; см. Русско-турецкие войны). В начале 1769 г. в Польше вновь образовалось несколько конфедератских отрядов, начавших партизанскую войну; общее число конфедератских войск доходило до 10 000 и было сосредоточено главным образом в южной части Подолии; русские разбили их при Крутах, Жванце и Окопах, после чего многие из них бежали за Днестр.

Первоначальная неудача князя Голицына при штурме крепости Хотина (в войне с турками) ободрила конфедератов; в мае 1769 г. они, в числе 5000 человек, подступили к Львову, но были отбиты и направились к Люблину и в Подолию, где были рассеяны русскими отрядами. В конце августа Пулавский собрал 5000 человек и занял крепость Замостье, которую бросил при приближении русских и был разбит А. В. Суворовым и Рене у Орехова и Влодавы. Сделанные Россией попытки к примирению с конфедератами оказались безуспешными, вследствие интриг Франции: на собрании в Эпериеше конфедераты объявили короля Станислава низложенным и в начале 1771 г. открыли из Галиции наступательные действия, под руководством Дюмурье; в короткое время они овладели Краковом и другими укрепленными пунктами на границе, но затем начались несогласия между их предводителями. В начале мая Суворов разбил Дюмурье у Ландскроны и рассеял конфедератов, потом атаковал Пулавского у Замостья и заставил его отступить в Галицию. Литовский коронный гетман Огинский, собрав 8000 конфедератов, начал действовать против разбросанных по Литве мелких русских отрядов, но был разбит Суворовым бою при Столовичах, чем был положен конец восстанию в Литве. Присланный французским правительством, взамен Дюмурье, генерал Виоменил овладел краковским замком (в 1772 г.), но через 3 дня был осаждён Суворовым. После 2½-месячной осады замок был взят; отряды Зарембы и Пулавского были разбиты, а остатки конфедератов были вытеснены из Великой Польши вступившими туда прусскими войсками. Этим и закончилась борьба России с конфедератами, повлёкшая за собою первый раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией в мае 1772 г.

14 мая 1792 года в небольшом местечке Тарговица под Уманью крупные польские магнаты, недовольные новой конституцией Речи Посполитой, принятой 3 мая 1791 год, сформировали так называемую Тарговицкую шляхетскую конфедерацию, а маршалом конфедерации был избран Станислав Щенсный Потоцкий. Тарговицкая конфедерация выступала за отмену польской конституции и восстановление всех прежних феодальных порядков в Речи Посполитой. Не подчинявшиеся Тарговицкой конфедерации были объявлены врагами родины. Трибуналы, комиссии и всякого рода судебные учреждения, созданные приверженцами новой конституции и действовавшие в Польше, считались отменёнными. Взамен их были учреждены суды конфедерации для суждения государственных преступлений, то есть нежелания приступить к конфедерации. Вслед за главной конфедерацией были сформированы при активной поддержке русских войск провинциальные конфедерации, по отдельным воеводствам, с воеводскими маршалами и советниками. Четырёхлетний сейм, принявший новую конституцию 3 мая 1791 года, был объявлен незаконным и насильственным. Акт составления конституции 3 мая был назван заговором. Конфедерация издавала собственные универсалы, направленные против польской конституции. 18 мая русские войска вошли в пределы Речи Посполитой.

Русские войска действовали с двух направлений, с Белоруссии и с Украины. После того, как они одержали ряд побед (под Борушковцами, Зельвой, Дубенкой, Брестом), польский король Станислав Понятовский вынужден был присоединиться к Тарговицкой конфедерации. Станислав Август Понятовский организовал совещание, на котором присутствовали маршалы сейма, примас и министры правительства. Большинство высказалось за присоединение к Тарговицкой конфедерации. Основные сторонники конституции 3 мая (сеймовый маршал Станислав Малаховский, Игнаций Потоцкий, Казимир-Нестор Сапега и др.) вынуждены были покинуть Варшаву и эмигрировали за границу. Король Станислав Август Понятовский отправил гонцов в польскую и литовскую армии, приказав прекратить военный действия против русских войск и присоединиться к Тарговицкой конфедерации. Война привела ко второму разделу Речи Посполитой между Россией и Пруссией в январе 1793 года.

Часть польской шляхты, внешне выражая покорность Российской империи, втайне готовилась к восстанию, надеясь на помощь Франции, где в тот момент революция была в полном разгаре. Предводителем восстания был избран Костюшко, проявивший себя как храбрый воин и грамотный руководитель. Генерал Мадалинский, отказавшись подчиниться решению гродненского сейма и распустить свою конную бригаду (в Пултуске 12 марта), неожиданно напал на русский полк и захватил полковую казну, а затем, разогнав прусский эскадрон в Шлёнске, направился к Кракову. Узнав об этом, Костюшко поспешил туда же; 16 марта 1794 года жители Кракова провозгласили его диктатором республики. В Кракове был провозглашен Акт восстания и Тадеуш Костюшко принёс публичную присягу. Акт восстания провозглашал Тадеуша Костюшко верховным главнокомандующим национальными вооружёнными силами и предоставлял ему всю полноту власти в стране. В разных частях Польского королевства и Великого княжества Литовского вспыхнули вооружённые мятежи. Русский посол и начальник русских войск в Варшаве, генерал Игельстром, отправил против Мадалинского отряды Денисова и Τορмасова; одновременно в Польшу вступили прусские войска. Российская армия добилась ряда успехов. 29 сентября в сражении при Мацеёвицах, главные силы поляков были разбиты генералом Денисовым, а сам Костюшко взят в плен. Наконец 24 октября Суворов взял предместье Варшавы, Прагу, после чего восстание было окончательно подавлено. В октябре 1795 года, произошёл третий раздел Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией, в результате чего польское государство было полностью ликвидировано.

XIX век 

В эпоху Наполеоновских войн польская государственность была восстановлена в рамках Герцогства Варшавского, созданного на землях Пруссии и Австрии. В 1812 году поляки участвовали во вторжении в Россию. В Великой Армии Наполеона количество поляков доходило до 100 тысяч, что являлось вторым по численности национальным контингентом после французского. После поражения Наполеона в 1813 году территория герцогства была занята русскими войсками. После окончательной победы над Наполеоном в 1815 году страны-победительницы организовали Венский конгресс, на котором территория герцогства была разделена между Россией, Пруссией и Австрией (Четвёртый раздел Польши). К России отошла большая часть вместе с Варшавой. На этих землях было создано Царство Польское, обладающее определённой автономией в составе Российской империи.

Однако поляки не смирились с потерей государственности. В ноябре 1830 года в Польше вспыхнуло крупное восстание, направленное на создание независимого польского государства. За короткий срок повстанцы захватили большую часть городов, в том числе и Варшаву. В Польшу были направлены войска под командованием Ивана Дибич-Забалканского, которого после смерти от холеры сменил генерал Иван Паскевич.

Несмотря на первоначальные успехи повстанцев, постепенно инициатива переходила к русским войскам. Последовали крупные сражения при Грохове и Остроленке, в которых поляки понесли тяжёлые потери. В конце августа 1831 года русские войска осадили Варшаву, и 8 сентября Варшаву взяли. Остатки повстанцев отступили в Пруссию и Австрию. Последние очаги сопротивления были подавлены в октябре, когда сдались гарнизоны Модлина и Замостья.

26 февраля 1832 года явился в свет Органический статут, согласно которому Польское Царство объявлялось частью России, упразднились сейм и польское войско. Старое административное деление на воеводства было заменено делением на губернии. Фактически это означало принятие курса на превращение Царства Польского в русскую провинцию — на территорию Королевства распространялись действовавшие во всей России монетная система, система мер и весов. После подавления восстания проводилась политика по принудительному присоединению греко-католиков к православию.

После подавления восстания 1830—1831 гг. автономия Польши была резко ограничена, начался процесс русификации. Революции 1848—1849 годов в Европе снова обострили Польский вопрос. В 1848—1849 годах Россия, по просьбе Австрии, участвовала в подавлении Венгерского восстания, где на стороне восставших венгров принимали участие в боевых действиях польские добровольцы. Но в самой Польше восстания не произошло. В начале 1860-х гг. волнения в Польше снова усилились. Происходило это в основном под воздействием польской эмиграции, помимо этого население требовало проведения аграрной реформы. Наконец в январе 1863 года в разных частях Польши и Литвы начались нападения на русские гарнизоны. В отличие от 1830 года, восстание носило партизанский характер. Крупных сражений не было, имели место лишь небольшие стычки. Общий перевес оставался на стороне русских войск, и уже к апрелю 1864 года восстание было подавлено. Потери мятежников составили около 30 000 человек, русских войск — около 3500 человек. Большинство руководителей восстания, среди которых Ромуальд Траугутт, Константин Калиновский, Александр Вашковский, Рафал Краевский, были казнены.

Последствиями восстания стали: активная русификация региона, запрет на литовскую латиницу, введённый в 1865 году, и массовые ссылки поляков в Сибирь. В 1866 году ссыльные поляки подняли восстание в Прибайкалье. Оно было подавлено в течение месяца, руководители восстания были казнены.

XX век 
В начале XX века на территории Царства Польского развернулась революция 1905—1907 годов, являвшаяся частью общероссийской. Восставшие требовали как социальных, так и политических изменений, в частности прекращения политики русификации. На протяжении двух лет происходили восстания, столкновения и теракты со стороны польских политических организаций. К 1907 году революция была подавлена.
  
В ходе Первой мировой войны территория Царства Польского стала ареной боевых действий между российскими и германо-австрийскими войсками. К лету 1915 года территория российской Польши была оккупирована Германией и Австро-Венгрией. Осенью 1918 года, после капитуляции Германии, Польша провозгласила свою независимость. Одновременно, после денонсации Брестского мира, Красная армия стремилась занять территорию Белоруссии и Украины после оставления их немецкими войсками. Польша стремилась восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года и стать доминирующей силой в Восточной Европе. Прямое столкновение сторон привело к войне.

К началу 1919 года Красная армия заняла практически всю Литву и Белоруссию. Однако уже к середине 1919 года, поляки в ходе наступления заняли Литву и взяли Минск, после чего на данном участке фронт стабилизировался. Причины неудач Красной армии на данном этапе заключались в необходимости вести войну на несколько фронтов в условиях Гражданской войны в России.

На украинском направлении Польша вступила в союз с армией УНР Симона Петлюры. В мае 1920 года польско-украинские войска оттеснили Красную армию на левый берег Днепра и заняли Киев. Весной 1920 произошел перелом в войне. После разгрома Белой армии Деникина, Красная армия сосредоточила основные силы против Польши. В ходе Киевской операции Красной армии удалось разбить польско-украинские войска и освободить Киев. В июле 1920 года Красная армия разгромила польскую армию в Белоруссии, 1 августа красные заняли Брест. В то же время на Украине Красная армия, заняв Ровно и Луцк, подошла ко Львову. Польский фронт рухнул, поляки спешно отступали к Варшаве. Однако в ходе Варшавской битвы в августе 1920 года Западный фронт РККА потерпел сокрушительное поражение, после чего поляки вновь перешли в контрнаступление, в результате чего уже к октябрю вышли к Минску.

18 марта 1921 года в Риге между Польшей с одной стороны и РСФСР (делегация которой представляла также Белорусскую ССР) и Украинской ССР — с другой, был подписан Рижский мирный договор, завершивший войну. Итогом договора стало установление советско-польской границы. Советская Россия сохранила за собой Минск, Киев, большую часть Украины, восточную и центральную Белоруссию. К Польше отошли Западная Украина и Западная Белоруссия, а также район Вильно.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Согласно секретному протоколу Пакта Молотова — Риббентропа, Красная армия должна была занять Восточную часть Польши. 17 сентября 1939 года, РККА начала наступление на Польшу двумя фронтами на Украине и Белоруссии. В течение двух недель Красная армия подавила очаги сопротивления польской армии и заняла Вильно, Гродно, Брест и Львов. К началу октября операция была завершена. К СССР отошла территория Западной Украины и Западной Белоруссии, что составляло около 50 % территории Польши, остальная территория Польши отошла Германии (Пятый раздел Польши).

Красной армии удалось взять в плен около 250 тысяч польских солдат и офицеров. Около 20 тысяч из них были впоследствии расстреляны НКВД.

Галерея

См. также 
 Разделы Польши
 Формирование территории Русского государства
 Формирование территории Российской империи
 Российско-польские отношения

Литература 
 

 

Русско-польские войны
Войны между странами